FAST — аббревиатура, может означать:

 FAST () — радиотелескоп в Китае.
 FAST () — железнодорожный испытательный полигон в США.
 FAST () — бинарный вариант биржевого протокола FIX.
 FAST () — американский штурмовой шлем.

См. также